Ольский Ян Каликстович (настоящая фамилия Куликовский) (1898, имение Бутримовичи Трокский уезд, Российская империя — 27 ноября 1937, Москва, РСФСР, СССР) — один из руководителей органов государственной безопасности, председатель ГПУ при СНК БССР, начальник особого отдела ОГПУ при СНК СССР. Расстрелян в 1937 году, реабилитирован посмертно.

Биография 
Из семьи польского врача Куликовского. В январе 1911—1917 гг. учился в гимназии в Вильно, а затем в Петрограде.

С 1914 года участвовал в социал-демократическом движении Польши, с 1917 года член Социал-демократической партии Польши и Литвы, был близко знаком с Ф. Э. Дзержинским и И. С. Уншлихтом.

В 1917 году вступил в РСДРП(б), с октября 1917 года секретарь польской секции Петроградского комитета РСДРП(б). Участник Октябрьского вооруженного переворота в Петрограде.

В 1918 году вступил в РККА, работал в подполье в Виленской губернии (под псевдонимом Ольский, ставшим затем его фамилией). В августе 1919 году перешёл в органы ВЧК, начальник Особого отдела 16-й армии, с 1920 года особоуполномоченный Особого отдела Западного фронта.

С июня 1921 года председатель ЧК (полпред ГПУ) Белоруссии; руководил проведением карательных операций на территории республики.

С февраля 1923 года начальник 3-го отделения Контрразведывательного отдела (КРО) ОГПУ. В данной ему характеристике указывалось: «Работоспособный, с широкой инициативой… знакомый со всеми отраслями чекистской работы… Имеет колоссальные заслуги в области разработок разных контрреволюционных и шпионских организаций, известных ВЧК».

С 28 июля 1923 года начальник Отдела погранохраны ГПУ, с 3 октября 1923 года по 15 декабря 1925 года главный инспектор войск ОГПУ и начальник отдела Погранохраны ОГПУ; начальник Высшей пограничной школы ОГПУ.

С декабря 1925 года заместитель начальника КРО и Особого отдела (ОО) ОГПУ. С 22 ноября 1927 года по 10 сентября 1930 года начальник КРО ОГПУ, с октября 1930 года по июль 1931 года начальник ОО ОГПУ СССР.

По прямому предложению Ольского в Новосибирске был арестован В. Г. Болдырев.

Пытался в 1931 году расследовать подробнее и остановить явно сфабрикованное дело «Весна», возникшее в особом отделе ГПУ УкрССР против бывших офицеров Русской армии, служивших военспецами в Красной армии (в том числе таких, как А. И. Верховский, Н. Е. Какурин, А. Г. Лигнау, А. Е. Снесарев и многие другие). Его поддержали И. А. Воронцов, Е. Г. Евдокимов, Л. Н. Бельский, С. А. Мессинг. В июле 1931 года года решением Политбюро ЦК ВКП(б) Ольский был снят с должности и уволен из органов ОГПУ за выступление вместе с другими руководителями ОГПУ против Г. Г. Ягоды, который по согласованию со Сталиным и председателем ОГПУ В. Р. Менжинским, довёл дело «Весна» до конца — до расстрела более тысячи профессиональных военных.

В августе 1931 года переведён в систему общественного питания Москвы, руководитель аппарата объединения «Моснарпит», начальник Главного управления столовых, ресторанов, кафе и буфетов «Союзнарпита». В последние годы жизни работал в системе общественного питания.

Арестован 30 мая 1937 года «как участник шпионской и террористической польской организации». Внесен в сталинский расстрельный список от 1 ноября 1937 года (Список № 5 («Быв. ответ. работники наркоматов») — "за 1-ю категорию Молотов, Сталин, Ворошилов, Каганович, Жданов). 27 ноября 1937 года Военной Коллегией Верховного суда СССР осуждён по статьям 58-1 «а»(«измена Родине»), 58-8(«террор»)и 58-11 («участие в антисоветской организации») УК РСФСР к ВМН. Приговор приведён в исполнение в тот же день. Место захоронения — могила невостребованных прахов № 1 крематория Донского кладбища. Реабилитирован определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 19 ноября 1955 года.

Жена отбыла длительный срок в лагерях, старший сын был отдан в детский дом, младшего приютили родственники.

Награды 
 Орден Красного Знамени

Ссылки 
 
 Альманах: Россия, XX век 
 
 http://stalin.memo.ru/spiski/pg04130.htm 
 https://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=25208

Примечания 

Командующие пограничными войсками СССР
Расстрелянные в РСФСР
Участники Гражданской войны в России
Революционеры России
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году